Shangyuan bezeichnet:

 Shangyuan (Beipiao) (上园镇), Großgemeinde der Stadt Beipiao in der chinesischen Provinz Liaoning
 Shangyuan (Dadong) (上园街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Dadong in der chinesischen Provinz Liaoning